Beneath... Between... Beyond... е компилационен албум на индъстриъл метъл групата Static-X, който е издаден на 20 юли 2004 г. от Warner Bros. Съдържа неиздаван материал, ремикси, кавър песни и демо версии на песни. Песен, с името на албума излиза в iTunes като бонус към албума Cannibal, издаден три години по-късно.

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Албуми на Статик Екс
Музикални албуми от 2004 година